Tomeš je české příjmení. Ženskou variantou je Tomešová, popřípadě Tomšová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Barbora Tomešová (* 1986) – česká sportovnyně – biatlonistka
 Bohumír Tomeš (* 1938) – český grafik
 Eva Tomešová (* 1956) – česká malířka
 Igor Tomeš (1931–2018) – český právník a vysokoškolský pedagog
 Jan Marius Tomeš (1913–2010) – český kunsthistorik, spisovatel, básník a překladatel
 Jiří Tomeš (* 1953) – český sociální a politický geograf
 Josef Tomeš (* 1954) – český historik
 Karel Tomeš (1877–1945) – úředník, starosta města Brna
 Michaela Tomešová (* 1991) – česká herečka a zpěvačka
 Roman Tomeš (* 1988) – český zpěvák a herec

Související články 
 Tomáš
 Tomášek
 Tomek

Externí odkazy